Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 53 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 10 спортсменок из 10 стран.

Тяжёлая атлетика у женщин дебютировала в программе летних Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой в данной категории стала китаянка Ян Ся. Обладательницей серебра стала спортсменка из Тайваня Ли Фэнъин. Индонезийская спортсменка Винарни Сламет стала обладательницей бронзовой награды.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт